La expresión debate Rajoy-Zapatero puede hacer referencia a:

 El primer debate Rajoy-Zapatero del 25 de febrero de 2008.
 El segundo debate Rajoy-Zapatero del 3 de marzo de 2008.